Rudziczka ist der Name folgender Orte in Polen:
 Rudziczka (Prudnik) in der Woiwodschaft Oppeln
 Rudziczka (Suszec) in der Woiwodschaft Schlesien